Höllenbächle ist ein Gewässername:

 Höllenbächle (Alb), rechter Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) in Niedingen, Stadtteil Schlageten, St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Höllenbächle (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zum Bodensee) bei Tobelwangerhof, Gemeindeteil Homberg, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höllenbach